Dr Slump est un manga japonais d'Akira Toriyama (1980-1985). Il a été adapté dans deux séries télévisées d'animation japonaises :
 Dr Slump, de Minoro Okazaki et Shigeyasu Yamauchi (1981-1986) ;
 Dr Slump, d'Akira Toriyama (1997-1999).